Mitzenheim ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Mitzenheim (1952–2007), deutscher Kommunalpolitiker (CDU); von 1993 bis 1994 Oberbürgermeister der Stadt Gera
 Hartmut Mitzenheim (1921–2000), deutscher Kirchenjurist, Thüringer Oberkirchenrat, Funktionär der DDR-CDU
 Moritz Mitzenheim (1891–1977), von 1945 bis 1970 Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche von Thüringen